Иван Чугунов:
 Чугунов, Иван Иванович (1907—1972) — советский партийный и государственный деятель.
 Чугунов, Иван Яковлевич (1921—1978) — Герой Советского Союза.